„To the Metal!“ е десети студиен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. Издаден е на 29 януари 2010 г. За промотиране на албума групата прави съвместно турне с Freedom Call и Secret Sphere. Албумът е записан в студиото на Кай Хансен в Хамбург през есента на 2009 г. В „All you need to know“ участва и бившият вокал на Helloween Михаел Киске.

Групата записва 12 песни, от които 10 влизат в албума, а другите две са оставени като бонус в различните издания на албума. „To the Metal“ е издаден в четири варианта: като обикновен диск; ограничен тираж, включващ DVD (което съдържа и филмче за записването на албума); плоча в червена опаковка; колекционерско издание, включващо CD, 7-инчова плоча и двете неиздавани песни, подписани от групата.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Хеньо Рихтер – китара, клавишни
 Дирк Шлехтер – бас
 Дан Цимерман – барабани

Гост-музикант 
 Михаел Киске – вокали в All you need to know

Песни

Бонус песни 
 „One Life“ (Хансен)
 „Wannabes“ (Цимерман)

Бележки 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 2010 година